Neulohe ist der Name von

 Neulohe (Barßel), Ortsteil der Gemeinde Barßel, Landkreis Cloppenburg, Niedersachsen
 Neulohe (Marklohe), Ortsteil der Gemeinde Marklohe, Landkreis Nienburg/Weser, Niedersachsen
 Neulohe (Painten), Ortsteil des Marktes Painten, Landkreis Kelheim, Bayern